Fahnenhügel steht für
 Fahnenhügel (Eisleben)
 Fahnenhügel (Piemont)
Siehe auch:
 Fahnenberg